Miejscowości w USA:
 Surry – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Surry – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Surry – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Surry
Gminy w USA:
 Surry (ang. Surry Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Surry (ang. Surry Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Surry (ang. Surry County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Surry (ang. Surry County) – w stanie Wirginia